Жанабай:

Казахстан 
 Жанабай — могильник в Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Жанабай — река, протекает в Оренбургской области.

Примечания